Кубок швейцарский лиги (, , ) — упраздненное футбольное соревнование Швейцарии, проводившееся с 1972 по 1982 гг. Участие принимали клубы из Национальной лиги А и Б. Первые два года он разыгрывался перед началом сезона, а затем стал проводиться по ходу чемпионата. Соревнование проводилось по олимпийской системе с участием 16 или 32 команд.

Участники

Результаты

Ссылки 
 Статистика Кубка на портале RSSSF

Футбольные соревнования в Швейцарии